Tomory ist ein Vor- und Familienname folgender Personen:

 Tomory Dodge (* 1974), US-amerikanischer Künstler
 Pierre C. Deason-Tomory (* 1969), deutscher Rundfunkmoderator und Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch: Tomori